

Patronyme 
Saint Flavien, saint catholique et orthodoxe d'Antioche ;
Saint Flavien (II), saint catholique et orthodoxe d'Antioche ;
Saint Flavien, saint catholique et orthodoxe de Constantinople.
Saint Flavien, saint catholique et orthodoxe de Carthage.

Toponyme

Saint-Flavien (Québec), municipalité dans la municipalité régionale de comté de Lotbinière au Québec (Canada).

Homonymie de saints chrétiens